His Daughter – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
His Daughter – cortometraggio del 1912 diretto da Bannister Merwin
His Daughter – cortometraggio del 1913 diretto da James Kirkwood
His Daughter – cortometraggio del 1914 diretto da O.A.C. Lund